Ce nom peut désigner :

Mythologie 
 Fontus est le nom du dieu romain mineur des sources naturelles.

Géographie 
 Fontus est le nom d'un lac situé dans les îles Shetland du Sud, en Antarctique.